Municipio de Preble puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Preble (condado de Adams, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Preble (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.